Rim Trail est le nom de plusieurs sentiers de randonnée dans le comté de Coconino, en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis :
 Le Rim Trail dans le parc national du Grand Canyon.
 Le Rim Trail dans le Walnut Canyon National Monument.